Eléctrico W est un roman d'Hervé Le Tellier publié chez J-C Lattès en 2011.

Résumé
Le livre raconte neuf jours à Lisbonne d'un narrateur, Vincent Balmer, accompagné d'un homme, Antonio Florès, qui revient dans sa ville natale après dix ans d'absence. Ils doivent couvrir le procès d'un tueur en série, mais très vite, l'enjeu devient pour Balmer de retrouver l'amour d'enfance de Florès, une adolescente nommé Canard. La trame du roman suit pour partie, métaphoriquement, celle de l’Odyssée d'Homère, chaque personnage incarnant un ou plusieurs personnages du texte originel (Florès-Ulysse, Canard-Pénélope, Aurora-Circé, Calypso puis Nausicaa).

Le livre, construit autour de la symbolique du nombre neuf, s'organise autour de neuf chapitres consacrés chacun à un nouveau personnage.

Notes et références

Roman français paru en 2011
Œuvre oulipienne
Roman se déroulant au Portugal
Roman inspiré par l'Odyssée
Roman d'Hervé Le Tellier
Œuvre d'Hervé Le Tellier